Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 138-as és 138B jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 138-as busz (Budapest)
 138B busz (Budapest)megszűnt
 138-as busz (Budapest, 1969–1976)megszűnt